Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі через декретну відпустку.

Через те, що Серена Вільямс знялась до початку турніру, Анджелік Кербер повернула собі титул 1-ї ракетки світу наприкінці турніру.

Олена Весніна виграла титул, у фіналі перемігши Світлана Кузнецова з рахунком 6–7(6–8), 7–5, 6–4. Це був другий повністю російський фінал на цьому турнірі в жіночому одиночному розряді (переший був 2006 року).

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К Бондаренко
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= В Цян
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Л Зігемунд
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= К Дей
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К Нара
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К Белліс
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= К Фліпкенс| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=6| RD2-seed01=10
| RD2-team01= Е Світоліна| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=77| RD2-seed02=
| RD2-team02= В Цян
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=63

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Я Вікмаєр
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= Д Гаврилова| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=77| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=32
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= К Дей| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=7| RD2-seed07=
| RD2-team07= К Фліпкенс
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Г Мугуруса| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= Е Світоліна| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= Д Гаврилова 
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= К Дей
| RD3-score03-1=6'''
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=7
| RD3-team04=

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

BNP Paribas Open 2017
BNP Paribas Open, одиночний розряд